Canada Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Canada Township (Kansas)
 Canada Township (North Carolina)

Siehe auch:
 Canadian Township